Bessler von Wattingen ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Bessler von Wattingen (um 1569–1626), Schweizer Kaufmann und Landammann
 Friedrich Alfons Bessler von Wattingen (1703–1754), Schweizer Söldner und Landammann

 Konrad Emanuel Bessler von Wattingen (um 1708–1762), Schweizer Landrat und Landammann